Kärrbo kan avse:

 Kärrbo socken – en socken i Västmanland ingick i Siende härad
 Kärrbo, Västerås – en kyrkby i Västerås kommun
 Kärrbo landskommun – var en kommun i Västmanlands län 1863–1951)
 Kärrbo församling – en församling i Västerås stift i Västerås kommun
 Kärrbo kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Kungsåra församling i Västerås stift –2006
 Kärrbo distrikt – ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län
 Kärrbo, Skinnskatteberg – en småort i Skinnskattebergs kommun